Les îles Sandwich peuvent désigner :
 les îles Sandwich du Sud, un archipel du territoire britannique d'outre-mer de Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud, dans le Sud de l'océan Atlantique ;
 les îles Hawaï, dans l'océan Pacifique, appelées en l'honneur du comte Sandwich « îles Sandwich » lors de leur découverte par James Cook en 1778 et jusqu'à la fondation du royaume d'Hawaï en 1810.